Interjú a vámpírral, Anne Rice 1976-ban megjelent regénye
Interjú a vámpírral, a regény 1994-es filmfeldolgozása
Interjú a vámpírral, a regény 2022-ben indult televíziós feldolgozása